Основа́тель (настоящее имя — До́ль Алекса́ндр Ви́кторович, род. 28 октября 1988 года, Болград, Одесская область, Украинская ССР, СССР) — украинский рэп и хип-хоп исполнитель, музыкальный продюсер, автор песен и текстов, солист группы «Перелом», экс-фронтмен группы «13й район», организатор рэп-фестивалей BadBalanceOpenRap-2019, RapMania-2020 и Перелом OpenRap 2021, боец Поп-ММА.

«100pro» 
1 января 2021 года стал участником лейбла 100pro. 

В составе рэп-группы «Перелом», записал совместный трек «Вера» с основателями рэпа в СНГ Владом Валовым (Bad Balance) и Альбертом Красновым (Bad Balance). Видеоклип на трек «Вера» вышел в 2021 году. Работает с Нигативом (экс-фронтменом рэп-группы «Триада», участником проекта ТП «Барада») над совместным треком под названием «Выбор».

25 декабря 2020 года в составе рэп-группы «Перелом» (Основатель и Элиах) выпустили совместный с рэпером MIDIBlack трек «Откровенно».

В данное время создают новый проект с ярким представителем андеграунда в Украине — Архангелом (Никита Дрожжин).

«Объединенный Перелом» 
2 марта 2021 Основатель создает собственный лейбл «Объединенный Перелом». В состав лейбла входят 40 рэп исполнителей в возрасте от 18 до 45 лет. Участники лейбла работают в одном жанре, однако стиль исполнения разный.

В составе лейбла битмейкеры, диджеи, рэп-музыканты, организаторы и другие. Основными функциями лейбла являются продвижение его участников, развитие рэп-культуры, концертная деятельность и организация международных рэп-фестивалей. Стоит отметить, что это самый большой лейбл в Одессе.

Биография 
Отец Александра — Виктор Доль, военный Воздушно — Десантных Войск. Мать — Инна Доль, предприниматель. Всё детство Александр провел в родном городе, закончил Болградскую школу-лицей № 4 (1996-2006г).

С детства Александр Доль был глубоко увлечен рэп-музыкой. В 2000-х годах создал собственную домашнюю студию звукозаписи, где начал творить первые композиции и записывать альбомы. В то же время, Основатель вместе с командой, продвигали хип-хоп-движение в Одесской области через хип-хоп-дэнс и граффити, что вызывало негативную реакцию представителей других неформальных движений и не редко приводило к конфликтам. В своем родном городе Болграде, стал основателем хип-хоп культуры, выступал вместе с командой на городских мероприятиях. Об их творчестве часто упоминали в местных СМИ.

В 2006 г. поступил в Национальный университет «Одесская Морская Академия», закончил обучение в 2013 г.

В 2014 г. вступил в брак с Жанной Андреевной Доль, и стал отцом четверых детей: Давида, Эммануила, Николь и Даниила. В перерывах между работой на флоте Александр всегда занимался творчеством.

В 2020 году Александр Доль организовал фестиваль «RapMania 2020». Участники фестиваля, начали заниматься совместным творчеством, создавать баттлы, рэп-сходки, записывать совместные треки. После проведения фестиваля Одесса обрела статус столицы хип-хоп культуры в Украине.

Telegram — канал « » Александра Доль один из самых больших в своей формации.

Рэперские «баттлы» в Одессе 
Ночью 6 января 2021 г. произошла стычка между товарищами из группы «Перелом» и молодым одесским исполнителем, имя которого до селя является неизвестным. «Исполнитель» распространил в сети видео, на котором он издевается над бездомными животными.

Группа «Перелом» всегда защищали животный мир, и поэтому подошли к «Исполнителю» неизвестному. Парень агрессивно отреагировал на замечания музыкантов и выстрелил в одного из музыкантов группы. Этот инцидент вызвал споры в соцсетях и ажиотаж в местных СМИ. На инцидент обратил внимание также крупнейший украинский рэп-портал Rap.UA, прокомментировал ситуацию :"Участники группы «Перелом» случайно встретили живодера и попытались с ним поговорить, после чего произошел конфликт, во время которого подросток начал стрелять уже по людям. Видео инцидента снимали сами участники группы и позже выложили в сеть."

Бойцовский клуб «Наше Дело» 
Александр Доль является участником бойцовского клуба «Наше дело».  HARDCARD.RU. В ноябре 2021 года в Москве планировалось «Бой» между Основателем и известным российским рэпером Slimus (экс участник группы «Центр»). Бой так и не состоялся, поскольку промоушен «Наше Дело» и Слимус не сошлись во мнениях относительно финансовой договоренности.

Промоушен снова пригласил Основателя на свой проект и хотел организовать бой с Ресторатором (ведущий Versus Battle), но Ресторатор избежал боя против Александра, и вместо Ресторатора вышел на бой Питерский рэп-исполнитель под псевдонимом «Брол». Основатель победил во втором раунде техническим нокаутом. 

Участниками конференции были Смоки Мо, Шок, Птица, Рома Жиган, Чипинкос, Ресторатор и один из основателей русского рэпа — Влад Валов. Это событие оказало большое влияние на положение украинского хип-хопа среди стран СНГ, поскольку Доль стал первым участником из Украины.

Творческий Путь

«3 Stars» 
Первые увлечения музыкой начались в возрасте 12 лет. В 14 лет Александр создал свой первый музыкальный рэп-коллектив под названием, где выступал под именем «Священник».

Состав группы «3 stars» изменился, и в 2008 г. была переименована на «13 район».

В состав «13 района» входили три участника: Александр Доль (МС Сэп), Евгений Мамон (Моня) и Георгий Балтажиев (Жора). Одна из наиболее успешных песен группы известна под названием: «Бьётся сердце».

В 2015 г. состав группы изменился: Александр Доль (МС Сэп) и Илья Пилипчук (PILYIGRIMM).

«Перелом» 
2 марта 2019 года группа «13 район» изменила свое название на «Перелом». Участники выступали под псевдонимами «Основатель» и «Элиах». Группа «Перелом» выпустила альбом «Сила слов», затем состоялась запись с украинским рэп-коллективом «Кривая Грань». Последний музыкальный рэп-проект группы под названием «Иллюзия свободы», на который был отснят видеоклип, вызвал большой интерес публики.

20 марта 2020 года состав группы «Перелом» расширился: в группу вступил новый участник Дмитрий Маципула (Белый Шум).

10 декабря 2020 года в состав группы «Перелом» вошли новые участники, такие как Frisson (Юрий Гриценко), Nikomo (Сергей Остапенко, Don Drew (Андрей Андрейчук)

В 2021 году группа «Перелом» стала частью лейбла 100pro. Музыканты записали хит «Вера» с основателями русского рэпа в СНГ Владом Валовым (Bad Balance) и Альбертом Красновым (Bad Balance) и в 2021 году отсняли клип.

Shark Radio 
В декабре 2020 года Александр Доль, он же «Основатель», в составе группы «Перелом» был приглашенным гостем в эфире Shark Radio. Во время эфира группа рассказала о своем творчестве. Также, «Основатель» рассказал о будущих проектах и совместных треках с популярными рэп — и поп-исполнителями.

Кроме того, музыканты рассказали о рэп-сходках и баттлах, возникновению которых посодействовала группа «Перелом».

«Вера» 
Вера — совместная работа двух рэп групп: «Перелом» и «Bad Balance».

Дабы сделать что-то новое, музыкантов сплотила идея создать рэп-композицию, которая могла бы дать веру в любовь и дружбу между народами. Известные рэп-музыканты через свою музыку показывают всему миру, что для истинного творчества нет границ и национальностей.

На совместном треке «Вера» в видеоклипе приняли участие: ШЕFF (Влад Валов), Al Solo (Альберт Краснов), Элиах (Илья Пилипчук), Основатель (Александр Доль). Композиция «Вера» войдет в альбом группы Перелом под рабочим названием «Добродетель». 

Трек горячо встретили и оценили на международном хип-хоп портале HipHop4Real, на сайте легендарной группы BadBalance, на сайте лейбла 100pro, сайте HipHop.Ru и телеканале Інший (Южная волна).

«Летний Мотив» 
7 июля 2021 года вышел совместный трек Основателя с известной украинской поп-исполнительницей Солохой. Песня под названием «Летний Мотив»  — это более новый элемент новый музыкальной индустрии Украины, эксперимент, который оценили по достоинству слушатели жанров.

Этот трек стал экспериментом как для Александра, так и для Солохи.

Песня показывает позитивный настрой лета, пляжного сезона, добрых мыслей и просто теплых танцев на песочке в любимом теплом городе — Одессе.

«Выбор» 
В конце августа 2021 года Основатель выпустил совместный трек «Выбор» с Нигативом — экс фронтменом рэп-группы «Триада», участником проекта ТП «Барада».

«Выбор» — общая композиция двух исполнителей: русского рэпера Нигатива (Владимир Афанасьев) и украинского музыканта Основателя (Александр Доль). В своей работе музыканты показали рэп-музыку такой, как она была раньше: без хвастовства, эгоизма, о жизни. Этот трек очень контрастен, относительно современных хип-хоп хитов, по своему содержанию и исполнению он приближен к олдскульным хитам, в которых преобладала философская, жизненная тематика. 

Совместный трек Нигатива и Основателя имеет глубокий смысл. Рэперы через свою музыку доносят необходимые людям моральные устои и дают слушателю возможность задуматься о том, какой выбор сделать в своей жизни, какой путь выбрать и на чьей стороне быть. О каком выборе идет речь в этой песне — слушатель определяет для себя сам, но, по словам Александра Доля, идея трека заключается в выборе своего Спасителя.

«Основатель» сегодня 
На сегодня рэп-исполнитель Александр «Основатель» Доль не имеет прежней популярности, но не перестает заниматься своим любимым делом. Музыка открыла новые возможности в сфере его деятельности. Александр Доль — патриот своей страны, он доказал это не только словом, но и поступками. Выступая на промоушене «Наше Дело» Основатель представлял Украину. Много хейта продолжает литься в сторону Александра, так как Он всегда говорит что творчество и политика не имеет никаких пересечений и что Хип-Хоп музыка всегда была протестом против власть имущих. Основатель продолжает записывать треки с известными рэп-исполнителями, его тексты пропитаны христианской моралью. Александр выступает везде против войны и призывает всех к любви к ближнему и Создателю. Не смотря на то, что множество недоброжелателей очерняли и продолжают очернять творчество Александра из-за расхождения во взглядах, он настоятельно продолжает проповедовать добро и дружбу в своем творчестве. Национальные сайты и журналы все чаще освещают творческую деятельность Александра.

Фестивали 
В 2019 году Александр Доль организовал международный рэп-фестиваль в Одессе «BadBalanceOpenRap-2019». Yesgroup. Музыкальный рэп фестиваль BadBalanceOpenRap.  Хэдлайнерами фестиваля стали Артем Лойк, «Саша Чеф», «DMiro», «Одесский жаргон».

Судьями фестиваля были:

— Артем Лойк — украинский рэпер, суперфиналист шоу «Україна має талант», участник и победитель Versus battle, RapSoxBattle и Битвы Года;

— ШЕFF (Валов Владислав Вадимович). Основатель и лидер группы Bad Balance, создатель рэп-музыки на русском;

— Саша Чеф — лидер и продюсер христианской рэп-группы Gospel People Ministry.

В 2020 году фестиваль сменил название на «RapMania 2020».  Гвоздь программы фестиваля была легендарная рэп-группа «Банги Хэп», которая в 1999 году выступала на одной сцене с рэп-исполнителями «Каста» и «Многоточие» в борьбе за гран-при международного фестиваля RapMusic, который был организован Владом Валовым. Также участниками были рэп-группы «Одно целое» и «Одесский жаргон».

В 2021 году рэп-группа Перелом, вместе с известными рэп-исполнителями СНГ, провела Международный Рэп-фестиваль «ПереломOpenRap-2021». Главными хедлайнерами которого были Жека Расту (КтоТам), Don Drew, Funkey Б.Р.О., Patrontash, МС Борода (Банги-Хэп), а также украинский актёр и блогер Стас Домбровский.

В танцевальной программе фестиваля брал участие известный брэйк-дэнсер Ведаман (друг известного украинского певца, телеведущего и продюсера Kishe).

Телевидение 
Группа «Перелом» в 2019—2020 годах стала частым гостем на телевидении. Музыкантов приглашали в эфиры такие медиа-каналы: «Думская.net» (программа «Утро на Думской») , телеканал «Репортер» (программа «Студія репортер»), телеканал «Інший ТВ» (программа «Гость в студии»). В программе «Гость в студии» в 2020 году группа «Перелом» и ШЕFF (Влад Валов) рассказали о предстоящем фестивале, съемках нового клипа и реалиях современной рэп-культуры.

Группа была приглашенным гостем на телеканалах «Академия» (программа «Ранковий гість»), на «7 канале», где Основатель вещает о каналах — телеграмм, инстраграм, ютуб, и пр., (программа «День з Тетяною Милимко»), а также совместно с Харлей Даймондом в прямом эфире телеканала «Інший».

Награды и кубки 
«Лучший рэп исполнитель в лирическом стиле» — международный рэп-фестиваль «BadBalanceOpenRap» 2019 года

«Лучший организатор года» — награда на фестивале «RapMania» 2020 года

«За развитие хип-хоп индустрии Украины» — межнациональный кубок на рэп-фестивале «ПереломOpenRap-2021» 

«Легенда Украинского Рэпа» — кубок на популярном бойцовским промоушене «Наше Дело»

Дискография

Примечания

Ссылки 
 https://facebook.com/sanyadol
 https://www.instagram.com/osnovatel_official/
 https://uk.tgstat.com/chat/@OdessaPerelom
 https://www.youtube.com/channel/UCfDqqSZcGIDdenmDRMsIyBg

Источники 
 https://zvezdy.com.ua/reper-osnovatel-biografiya-lichnaya-zhizn-klipy-slushat-pesni-onlajn/
 https://rap.ua/rozhdestvenskij-wtf-reperskie-razborki-v-odesse/
 https://hardcard.ru/fighter/aleksandr-osnovatel-dol
 https://hardcard.ru/fight/aleksandr-osnovatel-dol-protiv-nikity-brola-smotret-boj
 https://tickets.od.ua/action/muzyikalnyiy-rep-festival-badbalanceopenrap
 https://usionline.com/hochu-v-odessu-v-gorode-provedut-masshtabnyj-kulturnyj-festival/
 https://www.100pro.su/news/1282.html
 https://v-s.mobi/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D1%8D%D0%BF-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-rap-mania-2020-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D1%8D%D0%BF-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC
 https://hochu.ua/cat-stars/dossier/article-110456-osnovatel-aleksandr-dol/
 https://vlv-mag.com/rubriki/molodezh/osnovatel
 https://novyny.live/ru/odessa/vybiraite-na-svoi-vkus-v-odesse-v-iiune-sostoitsia-7-festivalei-za-8-dnei-3316.html
 https://prichernomorie.com.ua/odessa/monitorings/2021-09-07/210184.php
 https://music.apple.com/tr/artist/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/1536852862/see-all?section=top-songs

Рэперы Украины
Композиторы Украины
Рэперы XXI века